Майкл Скотт Спичер (; 12 июля 1957 — 17 января 1991) — пилот ВМС США, погибший в ходе войны в Персидском заливе 1991 года. Долгое время он числился пропавшим без вести. Судьба Спичера привлекла внимание общественности и властей США, прежде всего в связи с тем, что Спичер мог попасть в плен к иракцам.

Исчезновение 
Спичер провёл своё детство в Канзас-Сити. Когда он учился в школе, семья переехала в Джексонвилль (Флорида). Спичер закончил Флоридский государственный университет, получив диплом бухгалтера. После этого он вступил на службу в ВМС США и получил подготовку лётчика-истребителя.

В конце 1990 года Спичер служил в 81-й истребительно-бомбардировочной эскадрилье (VFA-81) на борту авианосца «Саратога», находившегося в Красном море в рамках подготовки к военной операции по освобождению Кувейта от иракской оккупации. Операция «Буря в пустыне» началась в ночь с 16 на 17 января 1991 года. Капитан 2-го ранга (англ. Lieutenant Commander) Спичер на истребителе-бомбардировщике F/A-18 выполнял вылет в первую ночь боевых действий и был сбит средствами ПВО Ирака. Это была первая потеря коалиционной авиации в войне. Поначалу было объявлено, что причиной потери стало попадание зенитной ракеты, однако после окончания войны американские эксперты пришли к выводу, что F/A-18 был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной иракским истребителем МиГ-25. Таким образом, это был единственный самолёт международной коалиции, сбитый в воздушном бою.

Точная информация о судьбе Спичера отсутствовала, поэтому он был сочтён пропавшим без вести (Missing In Action). Его не оказалось среди освобождённых Ираком пленных солдат коалиции. В мае 1991 года Спичер был официально объявлен погибшим (Killed In Action). Его повысили в звании до коммэндера.

Поиски 
В 1993 году в иракской пустыне были случайно обнаружены обломки американского самолёта F/A-18. Когда об этом стало известно, США обратились в Международный Красный Крест, при помощи которого было достигнуто соглашение с Ираком о посещении американскими специалистами места падения самолёта. Из-за ряда бюрократических проволочек американцы сумели посетить место крушения самолёта лишь в 1995 году. Осмотр обломков не дал никаких конкретных результатов, однако кочевое племя передало экспертам лётный комбинезон, который, как утверждалось, мог принадлежать Спичеру. После обследования комбинезона было заключено, что пилот, носивший его, не находился в самолёте в момент падения. Таким образом, получила косвенные доказательства версия о том, что Спичер мог катапультироваться. Однако немедленного развития эта версия не получила.

11 января 2001 года на основании некоего засекреченного отчёта ВМС США сменили статус Майкла Спичера с «погибший» на «пропавший без вести». Насколько известно, подобное изменение было сделано впервые за всё время существования министерства обороны США. В 2002 году дело Спичера начало приобретать политическую окраску, что совпало по времени с началом дипломатической подготовки американской военной операции против Ирака. В марте газета «Вашингтон Таймс» опубликовала на первой полосе серию статей, посвящённых истории Спичера. В том же месяце школьные товарищи Спичера создали организацию «Друзья за освобождение Скотта Спичера» (Friends Working to Free Scott Speicher). Члены этой организации считают, что Спичер попал в иракский плен и не был возвращён после окончания войны 1991 года. Наконец, 12 сентября 2002 года президент США Дж. Буш-младший во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН упомянул судьбу Спичера в контексте требований США к Ираку (от Ирака требовалось предоставить всю информацию, имеющуюся по делу пилота).

11 октября 2002 года официальный статус Спичера был изменён с «пропавший без вести» на «пропавший/пленный» (missing/captured), то есть фактически было заявлено, что Спичер пережил сбитие своего самолёта и попал в плен в Ираке. Это было сделано на основании того, что никаких свидетельств смерти пилота до сих пор не получено.

После 2003 года 
В результате военной операции, проведённой войсками международной коалиции во главе с США в марте—апреле 2003 года, правящий иракский режим был свергнут. Сразу после этого на стене багдадской тюрьмы Хакмия были найдены буквы MSS, предположительно являвшиеся инициалами Спичера. Неназванные лица сообщили, что Спичер содержался в этой тюрьме в середине 1990-х годов. В Ираке начала работать специальная группа, отправленная Пентагоном с целью выяснения судьбы американского пилота. Группа завершила свою работу в мае 2004 года, не получив никакой новой информации. Возглавлявший группу генерал-майор Джозеф Макменамин заявил, что все потенциальные источники уже истощили себя, однако это в некоторой мере связано с осложнением ситуации в сфере безопасности.

10 марта 2009 года военно-морской министр объявил, что статус Спичера был изменён с «пропавший без вести/попавший в плен» ("Missing/Captured") обратно на "пропавший без вести в бою"("Missing-in-Action."). 2 августа 2009 ВМС объявило, что солдаты 3-го батальона 3-го полка морской пехоты США западной группировки многонациональных сил в Ираке обнаружили останки Спичера. Челюсть покойника была использована для идентификации после изучения в центре морских дел Карсона на базе ВВС Дувр. Согласно показаниям местных гражданских тело Спичера было погребено бедуинами, после падения его самолёта. Сенатор Нельсон сослался на местную культуру, как на причину задержки с поисками: "Эти бедуины бродят по пустыне, не оставаясь на одном месте и потребовалось время, чтобы найти конкретное место".

Семья Спичера выразила благодарность министерству обороны, что оно не отказалось от дела и теперь дело можно закрыть.

Увековечение памяти 
 В честь Спичера был назван теннисный центр Флоридского национального университета.
 Именем Спичера названа американская военная база в районе иракского города Тикрит (бывшая иракская авиабаза Аль-Сахра).

Примечания

Ссылки 
 Сайт организации «Друзья за освобождение Скотта Спичера»
 Информация о Спичере на сайте P.O.W. NETWORK

Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Военные лётчики США
Участники войны в Персидском заливе